Johannes Zahn kan syfta på:

* Johannes Zahn (1817–1895), tysk hymnolog
 Johannes Zahn (1828–1905), tysk pedagog